Les ATP Tour World Championships 1998 sont la  des Masters de tennis masculin, qui réunissent les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe blanc 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 1998 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 1998 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel des ATP Tour World Championships
 

 

Tennis masculin en 1998
Masters de tennis masculin
Compétition de tennis à Hanovre
Tennis en Allemagne en 1998
Tennis en novembre 1998